Trześniewski:

 Elżbieta Trześniewska
 Franciszek Trześniewski
 Jarosław Trześniewski-Kwiecień

Zobacz też 
 Trześniów